Jméno a příjmení Michal Kopecký má více nositelů:

 Michal Jupp Konečný (* 1942) – český novinář, hudební publicista a dramaturg
 Michal Konečný (* 1982) – český historik umění, památkář a pedagog
 Michal Konečný (editor) – český editor výboru poezie
 Michal Konečný (lední hokejista) – český hokejista
 Michal Konečný (tenista) (* 1989) – český tenista